Julgransgrässläktet (Dinebra) är ett släkte av gräs. Julgransgrässläktet ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs